Als Pyxis (griechisch: , pyxís) bezeichnet man:

 eine elfenbeinerne, metallene, hölzerne oder steinerne Büchse zur Aufbewahrung von Schmuckstücken, siehe Pyxis (Behälter)
 eine kostbar verzierte, metallene, innen vergoldete Dose zur Aufbewahrung konsekrierter Hostien im Tabernakel, siehe Pyxis (Liturgie)
 Die Gattung der Spinnenschildkröten (Pyxis)
 ein Sternbild, siehe Schiffskompass (Sternbild)
 der Name des regelmäßig zwischen München und Hamburg verkehrenden Nachtzugs, siehe Talgo (Deutsche Bahn)
 den Vorseriennamen des Mediaplayers Microsofts (weiterer interner MS-Codename: Zune)

Sonstiges:
 Pyxis Ridge, Gebirgskamm im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 Pixis